La Plage des Pirates est une aire de jeux sur le thème des pirates située à Adventureland dans le Parc Disneyland (Paris).

 Ouverture : 1999
 Taille maximum : 1,40 m

Attraction d'un parc Disney
Parc Disneyland (Paris)
Attraction sur les pirates